Kylie henviser til forskellige artikler:

 Kylie Minogue (født 1968) – australsk sangerinde og skuespillerinde.
 Kylie Bax – New Zealand model og skuespillerinde.
 Kylie Ireland – amerikansk pornoskuespiller.
 Kylie (album) – debutalbum af Kylie Minogue fra 1988.
 Kylie Minogue (album) – selvbetitlet album af Kylie Minogue fra 1994.
 Kylie Jenner (født 1997) – amerikansk realitydeltager.